Енге́м, Енґем () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 60 км на захід від Лілля, 60 км на північний захід від Арраса.

Історія 

1-9-2016 Енгем і Ербель було об'єднано в новий муніципалітет Белленгем.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 405,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Енгем на сайті французького Національного інституту географії
 Мерія муніципалітету Енгем 
 [ Розташування муніципалітету Енгем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Па-де-Кале